Alatau eller Ala too kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Zailijskij Alatau, bergskedja,

Kirgizistan

 Chrebet Kungej Alatau – en bergskedja i Kirgizistan, på gränsen till Kazakstan
 Chrebet Talasskij Alatau  – en bergskedja i Kirgizistan, på gränsen till Kazakstan
 Chrebet Terskej Alatau – en bergskedja i Kirgizistan, på gränsen till Kazakstan
 Kirgiziska Alatau – en bergskedja i norra–nordvästra Kirgizistan och sydöstra Kazakstan
 Kirgizskij Chrebet – en bergskedja i Kirgizistan, på gränsen till Kazakstan (Kyrgyz Ala Too)

Kina 

 Alataw Shan (bergskedja i Kina),

Ryssland

 Kuznetskij Alatau – en bergskedja i södra Sibirien

Se även

Dzungariska Alatau eller Semiresjensk Alatau 
Aladag

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar